

Miejscowości

Austria 
 Burg – miejscowość w Austrii, w kraju związkowym Karyntia.

Francja 
 Burg – miejscowość i gmina w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Pireneje Wysokie.

Niemcy 
 Burg auf Fehmarn – dzielnica Fehmarn
 Burg – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Jerichower Land
 Burg Stargard – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Burg (Spreewald) – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Spree-Neiße
 Burg (Spreewald) – wystawa taboru wąskotorowego
 Burg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Burg (Dithmarschen) – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn w powiecie Dithmarschen
 Burg (Mosel) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Stany Zjednoczone 
 Burg (ang. Burg Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
 Burg (ang. Burg Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide

Szwajcaria 
 Burg – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Kulm
 Burg im Leimental – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Laufen

Inne 
 BURG (informatyka) – bootloader bazujący na GNU GRUB.

Zobacz też 
 Burgk
 Burg-Mosel
 Burk
 Bürg